Джеффри Хилл (; 18 июня 1932, Бромсгроув, Вустершир — 30 июня 2016) — английский ,  с французского и немецкого (Шарль Пеги, Пауль Целан, Анна Эбер), исследователь и преподаватель классической английской литературы.

Биография 
Закончил Оксфордский университет, преподавал в университетах Лидса, Бристоля, Кембриджа, с 1988 — преподаватель литературы и религии в Бостонском университете (США). В 2006 вернулся в Англию (Кембридж). Профессор поэзии Оксфордского университета (2010-15).

C 1987 женат на американской поэтессе, англиканском священнике Элис Гудмен (род. 1958), с 2006 она — капеллан Тринити-колледжа в Кембридже. У супругов есть дочь.

Творчество 
Как поэт дебютировал в 1952. Строгая по форме, до мучительности трудная, лапидарная по выражению метафизическая лирика развивает поэтику Д.Донна, У.Блейка, Д. М. Хопкинса, нередко строится на скрытой цитате, пастише и вместе с тем — особенно в поздних вещах — активно вбирает современный язык публичной сферы (реклама, массмедиа, политическая риторика). По характеристике Х.Блума (1986), Хилл — «самый сильный из ныне действующих британских поэтов».

Произведения

Стихи 

 For the Unfallen (1958).
 King Log (1968).
 Mercian Hymns (1971).
 Tenebrae (1978).
 The Mystery of the Charity of Charles Péguy (1983).
 Canaan (1997).
 The Triumph of Love (1998).
 Speech! Speech! (2000).
 The Orchards of Syon (2002).
 Scenes from Comus (2005).
 A Treatise of Civil Power (2005, переизд. 2007).
 Without Title (2006).
 Selected Poems (2006)
 Oraclau | Oracles (2010)
 Clavics (2011)
 Odi Barbare (2012)
 Broken Hierarchies: Collected Poems 1952—2012 (2013)
 Al Tempo de' Tremuoti (в печати)
 Familiar Epistles (в печати)

Эссе 
 The Lords of Limit (1984)
 The Enemy’s Country (1991)
 Style and Faith (2003)
 A Matter of Timing// The Guardian, 2002, September 21 (автобиографическая проза)
 Collected Critical Writings (2008, премия Трумена Капоте за литературную критику, 2009)

Публикации на русском языке 
 Реквием по Плантагенетам. Снова в Кумах. Пер. Г.Кружкова// Английская поэзия в русских переводах. XX век. М.: Радуга, 1984, с.570-573.
 Орфей и Эвридика.

Признание 
Член Королевского литературного общества Великобритании, Американской академии искусств и наук (1996), лауреат Готорнденской (1969) и Уитбредовской (1971) премий, Большой премии Международного поэтического Биеннале (Бельгия, 2003). В 2012 получил рыцарское звание (рыцарь-бакалавр).

Стихи Д. Хилла переведены на французский, немецкий, итальянский, испанский, шведский, польский, чешский, словенский и др. языки.

Примечания

Литература 
 Annwn D. Inhabited voices: myth and history in the poetry of Geoffrey Hill, Seamus Heaney, and George Mackay Brown. Frome: Bran’s Head Books, 1984
 Geoffrey Hill: Essays on his work/ Peter Robinson, ed. Milton Keynes: Open UP, 1985.
 Hart H. The Poetry of Geoffrey Hill. Carbondale: Southern Illinois UP, 1986.
 Geoffrey Hill/ Harold Bloom, ed. New York: Chelsea House, 1986.
 Sherry V. The Uncommon Tongue: The Poetry of Geoffrey Hill. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1987.
 Knottenbelt E. M. Passionate Intelligence. The Poetry of Geoffrey Hill. Amsterdam; Atlanta: Rodopi, 1990.
 Pordzik R. History as Poetry: Dichtung und Geschichte im Werk von Geoffrey Hill. Essen: Die Blaue Eule, 1994.
 Milne W. S. An Introduction to Geoffrey Hill. London: Bellew, 1998.
 Roberts A.M.. Geoffrey Hill. Tavistock: British Council & Northcote House Educational Publishers, 2004.
 La poésie de Geoffrey Hill et la modernite/ Jennifer Kilgore-Caradec, René Gallet, éds. Paris; Torino; Budapest: L’Harmattan, 2007
 Ricks Chr. True friendship: Geoffrey Hill, Anthony Hecht, and Robert Lowell under the sign of Eliot and Pound. New Haven: Yale UP, 2010
 Williams D.-A. Defending poetry: art and ethics in Joseph Brodsky, Seamus Heaney, and Geoffrey Hill. Oxford; New York: Oxford University Press, 2010
 Acceptable words: essays on the poetry of Geoffrey Hill/ Jeffrey Wainwright, ed. Manchester: Manchester UP, 2010
 Geoffrey Hill and his contexts/ Piers Pennington and Matthew Sperling, eds. Oxford; New York: Peter Lang, 2011
 Geoffrey Hill: essays on his later work/ John Lyon and Peter McDonald, eds. Oxford: Oxford UP, 2012

Ссылки 
 ,
 Интервью, 2008
 

Выпускники Оксфордского университета
Преподаватели
Английские поэты
Оксфордские профессора поэзии
Лауреаты премии Коста
Награждённые наградами Поэтического общества